Ше́рвуд — багатозначне слово.

Прізвище 
 Домінік Шервуд (; *1990) —  англійський актор.
 Шервуд Ольга Данилівна (* 1957) — російська журналістка, кінокритик. Почесний кінематографіст Росії.
 Тім Шервуд (; *1969) — англійський футболіст і тренер.
 Томас Кілгор Шервуд (; 1903—1976) — американський інженер-хімік, член-засновник Національної академії інженерії.

Ім'я 
 Шервуд Андерсон (; 1876—1941) — американський письменник.
 Шервуд Роуленд (; 1927—2012) — американський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1995).

Шервуд — місто, штат Арканзас
 Шервуд — місто, штат Північна Дакота
 Шервуд — місто, штат Орегон
 Шервуд — місто, штат Вісконсин
 Шервуд — селище, штат Мічиган
 Шервуд — селище в окрузі Дефаєнс, штат Огайо
 Шервуд — селище, штат Вісконсин
 Шервуд — переписна місцевість в окрузі Гамільтон, штат Огайо

Див. також 
 Шервудський ліс () — лісово-паркова зона поблизу села Едвінстоу в графстві Ноттінгемшир (Англія).